Анатолий Валерьевич Кутейников (род. 1932) — советский и российский кораблестроитель, доктор технических наук, академик.

Специалист в области подводного судостроения, теории и практики проектирования подводных лодок и глубоководной техники.

Внучатый племянник Н. Н. Кутейникова.

Биография 
Родился 18 февраля 1932 года в г. Ленинграде.

Окончил Ленинградский кораблестроительный институт (1956).

В Санкт-Петербургском морского бюро машиностроения (СПМБМ) «Малахит» прошел путь от инженера-конструктора до руководителя предприятия:
 главный конструктор погружающегося стенда для отработки противолодочного оружия (1963—1965),
 заместитель главного конструктора подводных лодок второго поколения (1965—1974).
 главный инженер СПМБМ «Малахит» (1974—1992),
 генеральный конструктор — начальник СПМБМ «Малахит» (1992—1998),
 генеральный конструктор СПМБМ «Малахит» (с 1998).

Кутейников вплотную работал с «Севмашем» при создании первой АПЛ «Ленинский комсомол».

В начале 1990-х годов, как руководитель проектной организации, занимался вопросами, связанными со строительством кораблей серии «Барс».

Много лет преподавал в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, был доцентом кафедры проектирования судов этого вуза.

Заслуги 
 Возглавлял разработку проектной документации атомных подводных лодок II и III поколений.
 Внес большой вклад в решение задач в области гидродинамики, проектирования корпусов подводных лодок, в создание новых систем их вооружения.
 Руководил научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по созданию сложных наукоемких объектов специального назначения.
 С началом конверсии военного производства по его инициативе и при его участии развернуты работы по проектированию подводных танкеров, газовозов и контейнеровозов, туристических подводных аппаратов различного назначения.

Награды 
 Орден Октябрьской революции
 Орден Трудового Красного знамени  
 Лауреат Государственной премии РФ (1994)
 Золотая и серебряная медали ВДНХ СССР

Примечания

Литература 
 Барбанель Б., Шмаков Р. Юбилей учёного. // Морской сборник. — 2002. — № 2. — С.10—11.

Ссылки 
 Корабел.ру " Личности " Кутейников Анатолий Валерьевич
 Кутейников — фамилия известная

Выпускники Санкт-Петербургского морского технического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского морского технического университета
Машиностроители
Кораблестроители СССР
Кораблестроители России